KNSB steht als Abkürzung für:
 Königlich Niederländischer Schachbund (Koninklijke Nederlandse Schaakbond)
 Königlich Niederländischer Eisläufer-Bund (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond)

KNSB